Японская белка () — млекопитающее семейства беличьих, эндемик Японских островов.

Цвет основной шерсти — светло-серый, на брюшке шерсть белая. Хвост, в отличие от хвоста белки обыкновенной, имеет шарообразную форму. Обитает в Японии. Основная зона обитания — невысокогорные леса островов Хонсю и Сикоку. Также встречается на острове Кюсю. Рожает от трёх до шести детенышей в год. Питается семенами, листьями и насекомыми. Осенью закапывает в землю жёлуди, которыми питается в течение зимы.

Примечания

Литература 
 Baillie, J. 1996. В 2006 году, Sciurus lis (под угрозой исчезновения) был записан в Красный список МСОП.

Ссылки 
 Фотографии более 200 белок разных видов

Белки (род)
Эндемики Японии
Животные, описанные в 1844 году